An Ros kan syfta på följande platser:

Irland 

 An Ros (ort i Irland), Leinster, 
 Rosses Point (ort), Connacht, Sligo, 

Robotskapade Irlandförgreningar